Antaimoro peut désigner :
Les Antaimoro, un peuple de Madagascar.
L'Antaimoro, la langue de ce peuple, un dialecte du Malgache.